Röra kan syfta på:

 Röra socken – en socken i Bohuslän i Orusts västra härad
 Röra landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1951
 Röra församling – en församling i Stenungsunds kontrakt i Göteborgs stift
 Röra kyrka – en kyrkobyggnad i Orust kommun
 Röra distrikt – ett distrikt i Orusts kommun och Västra Götalands län
 Röra (småort) – småort på Tjörn
 Skagenröra – ett smörgåspålägg